Гигантская сколопендра () — вид губоногих многоножек из семейства настоящих сколопендр, обитающих на севере и западе Южной Америки и на островах Ямайка и Тринидад. Известны случаи нападения гигантской сколопендры на птиц, ящериц, мышей и жаб. Особенно ядовитыми являются самки. Ошибочно считается, что укус гигантской сколопендры смертелен и для человека.

Описание 

Размеры могут превышать 40 см. Тело состоит из 21—23 сегментов медно-рыжего или коричневого цвета, каждый с парой ножек яркого жёлтого цвета. Одна пара ног превратилась у неё в ногочелюсти с коготками, соединёнными с ядовитыми железами. А задняя пара — в специальные волочащиеся большие ноги, которые помогают животному цепляться за комки почвы в земляных ходах.

Питание 
Жертву сколопендра хватает передними ножками, вонзает в неё ядовитые ногочелюсти и начинает пережёвывать, отправляя куски пищи в широкую глотку, где они перевариваются под воздействием ферментов. Ест сколопендра довольно медленно и долго, делая небольшие перерывы. Часто и много раз чистится, пропуская по очереди свои ножки, а потом усик-антенну то с одной, то с другой стороны сквозь ногочелюсти.

Яд 
Яд сколопендр содержит ацетилхолин, серотонин, лецитин, гистамин, термолизины, гиалуронидазу. Он хорошо сохраняется на холоде, но быстро разрушается при нагревании, под действием эфира, этилового спирта, крепких щелочей. У человека их укусы вызывают местный отёк и боль, продолжающиеся обычно 1—2 ч. Если сколопендра крупная, то эти симптомы могут сохраняться несколько дней; возможно повышение температуры, лихорадка, слабость.

Содержание в неволе 
Гигантская сколопендра — популярное домашнее животное среди любителей беспозвоночных, в частности многоножек.

Фото

Примечания

Литература 
 Molinari, J., Gutierrez, E.E., De Ascencae, A.A., Nasar, J.M., Arends, A., and R.J. Marquez. 2005. Predation by Giant Centipedes, S. gigantea, on 3 species of bats in a Venezuelan cave. Caribbean Journal of Science, 4(2): 340—346  
 Shelley, R. M. and S. B. Kiser. 2000. Neotype designation and a diagnostic account for the centipede, Scolopendra gigantea L. 1758, with an account of S. galapagoensis Bollman 1889 (Chilopoda Scolopendromorpha Scolopendridae). Tropical Zoology, 13:159—170

Ссылки 
 Гигантская сколопендра на scolopendra-foto.narod.ru.
 Охота на паука-птицееда и на мышь (видеозаписи на сайте YouTube).
 Описание и рекомендации по содержанию в неволе

Животные, описанные в 1758 году
Многоножки Южной Америки
Губоногие